UA1 peut désigner :
 le nom d'un détecteur de particules du CERN, ayant été utilisé lors d'une expérience portant son nom.
 le numéro d'un vol de la United Airlines reliant San Francisco à Singapour : Vol UA1

Sigle de 3 caractères